Symphonie  peut désigner les œuvres musicales suivantes :

 Symphonie  de Ludwig van Beethoven, que le compositeur aurait ébauché peu de temps avant sa mort ;
 Symphonie  de Dmitri Chostakovitch ;
 Symphonie  de Philip Glass ;
 Symphonie  de Joseph Haydn ;
 Symphonie  de Michael Haydn ;
 Symphonie  de Hans Werner Henze ;
 Symphonie  d'Alexandre Lokchine ;
 Symphonie  de Gustav Mahler ;
 Symphonie  de Nikolaï Miaskovski ;
 Symphonie  de Darius Milhaud ;
 Symphonie  de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Symphonie  de Franz Schubert ;
 Symphonie  de William Schuman.

Références 

10